Rolff ist ein deutscher Familienname.

Herkunft 
Genauso wie Rolf und Rolph stammt der Familienname Rolff vom Vornamen Rudolf ab.

Namensträger 
 Friedrich Victor Rolff (1934–2012), deutscher Unternehmer und Autorennfahrer
 Hans-Günter Rolff (* 1939), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Hilmer Rolff (* 1952), deutscher Journalist und Fernsehmoderator
 Wolfgang Rolff (* 1959), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Viktor Rolff (1878–1950), deutscher Unternehmer

Familienname